Avesjön eller Avesjö kan syfta på:
Avesjö, Småland, sjö i Högsby kommun och Hultsfreds kommun,  (11,4 ha)
Avesjö (Högsby socken, Småland), sjö i Högsby kommun,  (29,2 ha)
Avesjön, Blekinge, sjö i Ronneby kommun,  (21,9 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn